17 Brygada Piechoty (PSZ) 
 17 Brygada Strzelców URL
 17 Brygada Piechoty (UHA)